Trinita ima više značenja:
 Trinita (Asti)
 Trinita (Bergamo)
 Trinita (Kuneo)
 Trinita (Imperija)
 Trinita (Pjačenca)
 Trinita (Ređo Emilija)
 Trinita (Salerno)
 Trinita (Teramo)
 Trinita (Terni)
 Trinita (Torino)
 Trinita (Verona)